

Аулієколь — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Аулієколь — село, Жамбильський район, Жамбильська область